Лукашин — село в марзі Армавір, на заході Вірменії.

Прізвище 

 Лукашин Сергій Лук'янович (1885–1937) — перший секретар ЦК Компартії Вірменії, голова Раднаркому Вірменської РСР.
 Євген («Женя») Лукашин — один із головних героїв фільму «Іронія долі».